Якуб Зайнуллович Тухватуллин (8 июня 1923 года — 16 августа 2010 года) — мастер Уфимской ТЭЦ № 2 «Башкирэнерго». Герой Социалистического Труда. Отличник энергетики и электрификации СССР (1983).

Биография 
Якуб Зайнуллович Тухватуллин родился 8 июня 1923 года в д. Шланлыкулево Башкирской АССР.

Образование — среднее специальное, в 1964 года окончил Уфимский электромеханический техникум.

В 1938—1940 годах учился в фабрично-заводской школе при Уфимском машиностроительном заводе № 384.
Трудовую деятельность начал в 1940 году электромонтером, затем работал дежурным главного щита, мастером по ремонту Уфимской ТЭЦ, с 1954 года — мастер по ремонту, старший мастер.

За годы выполнения семилетнего плана (1959—1965) коллектив бригады Я. 3. Тухватуллина подал и внедрил в производство около 40 предложений с экономическим эффектом 16 425 рублей. За семилетку производительность труда в бригаде выросла на 60 процентов — в 6 раз больше, чем в среднем по энергосистеме. В 1963 году возглавляемый им коллектив завоевал звание «Бригада коммунистического труда».

Я. 3. Тухватуллин разработал и внедрил насос, предназначенный для уменьшения трудоемкости доливки масла в трансформаторы и масляные выключатели, изобрел приспособление для электрических ванн.

За выдающиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана по развитию энергетики страны Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 октября 1966 г. Я. 3. Тухватуллину присвоено звание Героя Социалистического Труда.

До ухода на пенсию в 1989 г. работал заместителем начальника цеха Уфимской теплоэлектроцентрали № 2.

Тухватуллин Якуб Зайнуллович скончался 16 августа 2010 года.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1949)
 Награждён орденом Ленина

Примечания

Литература 
 Герои труда/ Справочник о Героях Социалистического Труда и кавалерах ордена Трудовой Славы трех степеней из Башкортостана./ сост. Р. А. Валишин [и др.]. — Уфа : Китап, 2011. — 432 с. : ил. -ISBN 978-5-295-05228-6.
 Башкирская энциклопедия. Гл. ред. М. А. Ильгамов т. 6. Советы нар. хозяйства. -У. 2010. −544 с. ISBN 978-5-88185-071-5; науч.. изд. Башкирская энциклопедия, г. Уфа.

Ссылки